Стеф Петерс (; ) — бельгийский футболист, полузащитник клуба «Серкль Брюгге».

Клубная карьера 
Начинал свою профессиональную карьеру в футбольном клубе «Генк». В Лиге Жюпиле дебютировал за основной состав 19 ноября 2011 года в матче с «Вестерло». Петерс начал встречу на скамейке запасных и на 83-й минуте вышел на поле, заменив Даниэля Тёжера. Всего в сезоне на счету полузащитника набралось 5 матчей, в которых он получил одну жёлтую карточку. В следующем сезоне Стеф только два раза попал в заявку команды на матч.

Для получения игровой практики в январе 2013 года на правах полуторагодичной аренды перешёл в роттердамскую «Спарту», выступающую первом дивизионе. Первой игрой в Нидерландах для него стала встреча с «Ден Босхом» 25 февраля. Петерс провёл на поле все 90 минут, а его команда уступила сопернику со счётом 1:5. В общей сложности провёл 11 матчей, а «Спарта» заняла третье место в турнирной таблице. В следующем сезоне бельгиец продолжил систематически попадать в состав. 3 февраля 2014 года забил свой первый мяч в карьере. На 22-й минуте встречи с «Йонг ПСВ» он хорошо исполнил штрафной удар, отправив мяч точно в дальнюю девятку ворот соперника.

Следующий сезон он провёл также на правах аренды в команде первого дивизиона — «МВВ Маастрихт». Здесь Петерсу тренер полностью доверял, в связи с чем полузащитник стал регулярно попадать в состав. Первую игру провёл 8 августа 2014 года против «Алмере Сити», которая завершилась разгромным поражением МВВ со счётом 0:5. А 25 августа забил дебютный гол в новой команде, реализовав одиннадцатиметровый удар на 31-й минуте гостевой встречи со второй командой «Твенте». За 33 игры в чемпионате Стеф забил семь мячей. Руководство было довольно игрой бельгийца, и по окончании аренды, а заодно и контракта с «Генком» с ним был заключен полноценный контракт. Следующий сезон получился также удачным для Петерса. Он принял участие в 35 матчах, в которых сумел отличиться 10 раз.

В мае 2016 года вернулся в Бельгию, в качестве свободного агента подписав контракт с «Сент-Трюйденом». Но в команде задержался всего на один сезон, отыграв 37 матчей и забив 5 мячей. Летом 2017 года Петерс перебрался во французскую Лигу 1, заключив с «Каном» трёхлетнее соглашение. Дебютировал в чемпионате за клуб 5 августа в игре первого тура с «Монпелье». Петерс на 70-й минуте вышел на поле, заменив конголезца Дюреля Овуну. За два сезона в «Кане» 27 матчей, причём на второй год он играл нерегулярно. 

В связи с этим в середине следующего сезона был отдан в аренду в «Зюлте Варегем», рассчитанную на полгода и подразумевающую право выкупа. Дебютировал в новой команде 19 января 2019 года в игре с «Антверпеном». По итогам сезона бельгийский клуб не стал выкупать Петерса.

15 июля 2019 года перешёл в «Серкль Брюгге», подписав контракт на 4 года, с возможностью продления ещё на один. Дебютировал за чёрно-зелёных 27 июля в матче первого тура нового чемпионата с льежским «Стандардом».

Статистика выступлений

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Серкль Брюгге» 

Футболисты Бельгии
Игроки ФК «Генк»
Игроки ФК «Спарта» Роттердам
Игроки ФК МВВ
Игроки ФК «Сент-Трюйден»
Игроки ФК «Кан»
Игроки ФК «Зюлте Варегем»
Игроки ФК «Серкль Брюгге»